Niemcy:
 Büttel – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Steinburg

Osoby:
 Georg Büttel – niemiecki reżyser

Zobacz też:
 Buttel